|-
|(102501)||1999 TZ283|| align=right|16,2|| align=right|2,478|| align=right|0,113|| align=right|5,92|| align=right|3,900||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102502)||1999 TF285|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,190|| align=right|14,50|| align=right|3,711||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102503)||1999 TJ288|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|3,18|| align=right|3,679||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102504)||1999 TV288|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,158|| align=right|6,93|| align=right|3,466||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102505)||1999 TZ288|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,213|| align=right|5,97|| align=right|3,388||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102506)||1999 TU289|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,215|| align=right|3,09|| align=right|3,587||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102507)||1999 TL290|| align=right|16,1|| align=right|2,629|| align=right|0,175|| align=right|4,72|| align=right|4,262||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102508)||1999 TZ291|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,215|| align=right|2,55|| align=right|3,685||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102509)||1999 TE293|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,256|| align=right|10,59|| align=right|4,279||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102510)||1999 TP293|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,213|| align=right|7,05|| align=right|3,598||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102511)||1999 TQ298|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,125|| align=right|1,88|| align=right|3,706||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102512)||1999 TO300|| align=right|15,6|| align=right|3,226|| align=right|0,121|| align=right|11,72|| align=right|5,795||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102513)||1999 TE303|| align=right|16,7|| align=right|2,346|| align=right|0,199|| align=right|1,40|| align=right|3,592||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102514)||1999 TC304|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,121|| align=right|6,30|| align=right|3,816||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102515)||1999 TT305|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,244|| align=right|4,04|| align=right|3,499||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102516)||1999 TC306|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,124|| align=right|1,46|| align=right|3,466||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102517)||1999 TZ309|| align=right|15,8|| align=right|2,483|| align=right|0,152|| align=right|7,10|| align=right|3,912||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102518)||1999 TB312|| align=right|17,1|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|1,12|| align=right|4,114||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102519)||1999 TO312|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,220|| align=right|6,27|| align=right|3,316||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102520)||1999 TW318|| align=right|16,3|| align=right|2,449|| align=right|0,133|| align=right|6,34|| align=right|3,831||MBA||12. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102521)||1999 TE319|| align=right|17,0|| align=right|2,358|| align=right|0,208|| align=right|2,53|| align=right|3,620||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102522)||1999 TC321|| align=right|14,8|| align=right|2,997|| align=right|0,164|| align=right|12,09|| align=right|5,187||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102523)||1999 UG|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,194|| align=right|1,92|| align=right|3,709||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102524)||1999 UK|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,169|| align=right|1,23|| align=right|4,067||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102525)||1999 UV|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|3,739||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102526)||1999 UG1|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,182|| align=right|5,87|| align=right|3,515||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102527)||1999 UH2|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,141|| align=right|6,76|| align=right|3,469||MBA||17. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102528)||1999 US3|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,520|| align=right|29,02|| align=right|4,584||MBA||26. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102529)||1999 UD4|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|6,84|| align=right|3,703||MBA||27. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102530)||1999 UF4|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,185|| align=right|2,81|| align=right|4,343||MBA||30. října 1999||Biosphere 2||G. J. Garradd
|-
|(102531)||1999 UP4|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,211|| align=right|2,69|| align=right|3,633||MBA||31. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(102532)||1999 UU4|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,193|| align=right|1,81|| align=right|4,225||MBA||31. října 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(102533)||1999 UB5|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,142|| align=right|6,32|| align=right|4,064||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102534)||1999 UJ5|| align=right|13,9|| align=right|2,603|| align=right|0,169|| align=right|28,97|| align=right|4,200||MBA||29. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102535)||1999 UL6|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,252|| align=right|4,15|| align=right|4,266||MBA||28. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(102536)||1999 UN6|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,316|| align=right|10,19|| align=right|4,580||MBA||28. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(102537)||1999 UY7|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,114|| align=right|7,05|| align=right|3,706||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102538)||1999 UZ9|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,178|| align=right|24,99|| align=right|3,468||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102539)||1999 UT10|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,232|| align=right|20,98|| align=right|3,585||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102540)||1999 UV11|| align=right|16,5|| align=right|2,491|| align=right|0,050|| align=right|1,43|| align=right|3,930||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102541)||1999 UN12|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,230|| align=right|3,39|| align=right|4,149||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102542)||1999 UT12|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,210|| align=right|7,33|| align=right|4,641||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102543)||1999 UV12|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,125|| align=right|6,54|| align=right|3,528||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102544)||1999 UK13|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,155|| align=right|5,74|| align=right|3,417||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102545)||1999 UP14|| align=right|15,8|| align=right|2,631|| align=right|0,152|| align=right|13,81|| align=right|4,267||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102546)||1999 UQ15|| align=right|15,6|| align=right|2,458|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|3,852||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102547)||1999 UW15|| align=right|16,8|| align=right|2,229|| align=right|0,183|| align=right|7,18|| align=right|3,327||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102548)||1999 UF16|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,063|| align=right|7,41|| align=right|3,636||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102549)||1999 UP16|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,133|| align=right|6,09|| align=right|3,574||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102550)||1999 UY17|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,138|| align=right|2,25|| align=right|3,815||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102551)||1999 UC18|| align=right|16,3|| align=right|2,522|| align=right|0,099|| align=right|10,38|| align=right|4,005||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102552)||1999 UF20|| align=right|17,0|| align=right|2,376|| align=right|0,147|| align=right|4,97|| align=right|3,661||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102553)||1999 UJ20|| align=right|16,9|| align=right|2,443|| align=right|0,140|| align=right|3,19|| align=right|3,817||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102554)||1999 US21|| align=right|16,8|| align=right|2,443|| align=right|0,116|| align=right|6,83|| align=right|3,818||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102555)||1999 UG22|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,076|| align=right|2,65|| align=right|4,141||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102556)||1999 UW23|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,131|| align=right|5,76|| align=right|3,594||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102557)||1999 UY23|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,180|| align=right|6,19|| align=right|3,441||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102558)||1999 UJ24|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,239|| align=right|6,86|| align=right|4,649||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102559)||1999 UJ25|| align=right|13,7|| align=right|3,419|| align=right|0,203|| align=right|13,44|| align=right|6,320||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102560)||1999 UR25|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|2,77|| align=right|3,846||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102561)||1999 UX27|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,159|| align=right|9,21|| align=right|4,563||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102562)||1999 UD28|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,193|| align=right|5,55|| align=right|3,337||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102563)||1999 UW29|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,134|| align=right|4,40|| align=right|3,656||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102564)||1999 UH30|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,154|| align=right|2,77|| align=right|3,662||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102565)||1999 UL30|| align=right|17,0|| align=right|2,611|| align=right|0,195|| align=right|3,07|| align=right|4,219||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102566)||1999 UB32|| align=right|16,6|| align=right|2,441|| align=right|0,114|| align=right|1,99|| align=right|3,812||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102567)||1999 UY32|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,198|| align=right|5,37|| align=right|3,350||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102568)||1999 UG35|| align=right|16,5|| align=right|2,417|| align=right|0,205|| align=right|1,32|| align=right|3,757||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102569)||1999 UQ35|| align=right|16,7|| align=right|2,406|| align=right|0,064|| align=right|3,65|| align=right|3,731||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102570)||1999 UW35|| align=right|16,9|| align=right|2,288|| align=right|0,109|| align=right|7,13|| align=right|3,459||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102571)||1999 UX35|| align=right|16,5|| align=right|2,216|| align=right|0,153|| align=right|4,63|| align=right|3,299||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102572)||1999 UW36|| align=right|16,8|| align=right|2,239|| align=right|0,084|| align=right|5,66|| align=right|3,349||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102573)||1999 UH40|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,052|| align=right|6,87|| align=right|3,699||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102574)||1999 UH41|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,258|| align=right|10,57|| align=right|3,787||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102575)||1999 UQ42|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,263|| align=right|8,29|| align=right|3,787||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102576)||1999 UZ42|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,168|| align=right|9,66|| align=right|3,616||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102577)||1999 UE43|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,158|| align=right|5,84|| align=right|3,601||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102578)||1999 UO43|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,190|| align=right|9,13|| align=right|4,289||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102579)||1999 UZ43|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,095|| align=right|13,77|| align=right|4,141||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102580)||1999 UC44|| align=right|16,9|| align=right|2,188|| align=right|0,126|| align=right|4,58|| align=right|3,236||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102581)||1999 US44|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,131|| align=right|6,09|| align=right|3,586||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102582)||1999 UD46|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,223|| align=right|10,09|| align=right|3,588||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102583)||1999 UE47|| align=right|16,3|| align=right|2,634|| align=right|0,077|| align=right|3,73|| align=right|4,273||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102584)||1999 UE48|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,161|| align=right|6,84|| align=right|4,129||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102585)||1999 UJ48|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,201|| align=right|2,33|| align=right|3,651||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102586)||1999 UR49|| align=right|17,5|| align=right|2,159|| align=right|0,181|| align=right|3,59|| align=right|3,171||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102587)||1999 UA50|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,187|| align=right|3,85|| align=right|3,762||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102588)||1999 UM52|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,143|| align=right|11,57|| align=right|4,538||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102589)||1999 UP52|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,200|| align=right|8,70|| align=right|3,516||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102590)||1999 UT52|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,233|| align=right|8,74|| align=right|4,550||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(102591)||1999 UP57|| align=right|17,8|| align=right|2,139|| align=right|0,111|| align=right|1,02|| align=right|3,128||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102592)||1999 VE1|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,114|| align=right|10,20|| align=right|3,543||MBA||4. listopadu 1999||Olathe||Olathe
|-
|(102593)||1999 VY1|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,094|| align=right|4,02|| align=right|4,057||MBA||5. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(102594)||1999 VC3|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,134|| align=right|7,17|| align=right|3,720||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102595)||1999 VJ3|| align=right|16,7|| align=right|2,412|| align=right|0,171|| align=right|1,82|| align=right|3,746||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102596)||1999 VN3|| align=right|17,1|| align=right|2,444|| align=right|0,152|| align=right|2,48|| align=right|3,820||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102597)||1999 VS3|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,079|| align=right|2,76|| align=right|4,398||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102598)||1999 VE4|| align=right|16,3|| align=right|2,567|| align=right|0,222|| align=right|4,66|| align=right|4,111||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102599)||1999 VX4|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,121|| align=right|0,76|| align=right|4,050||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102600)||1999 VC5|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,196|| align=right|4,52|| align=right|4,156||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102601)||1999 VD5|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,192|| align=right|3,45|| align=right|3,732||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102602)||1999 VG5|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,249|| align=right|0,15|| align=right|3,473||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102603)||1999 VP5|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,107|| align=right|1,16|| align=right|4,163||MBA||6. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102604)||1999 VW5|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,181|| align=right|2,20|| align=right|3,699||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102605)||1999 VH9|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,187|| align=right|5,45|| align=right|3,776||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102606)||1999 VA10|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,277|| align=right|12,80|| align=right|4,301||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102607)||1999 VJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,131|| align=right|6,45|| align=right|4,041||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102608)||1999 VH13|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,242|| align=right|33,30|| align=right|4,246||MBA||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102609)||1999 VJ14|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,241|| align=right|23,14|| align=right|3,543||MBA||2. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102610)||1999 VQ15|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,192|| align=right|2,25|| align=right|3,646||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102611)||1999 VK19|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,164|| align=right|11,70|| align=right|4,168||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102612)||1999 VY19|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,209|| align=right|3,29|| align=right|3,707||MBA||9. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102613)||1999 VQ20|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,222|| align=right|10,84|| align=right|3,678||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102614)||1999 VG21|| align=right|16,9|| align=right|2,161|| align=right|0,159|| align=right|3,79|| align=right|3,175||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102615)||1999 VJ21|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,189|| align=right|2,13|| align=right|3,814||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102616)||1999 VC22|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,183|| align=right|3,23|| align=right|3,845||MBA||13. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102617)||1999 VC23|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,212|| align=right|12,65|| align=right|4,174||MBA||12. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(102618)||1999 VJ23|| align=right|15,8|| align=right|2,484|| align=right|0,129|| align=right|3,69|| align=right|3,914||MBA||8. listopadu 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(102619)||1999 VK23|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,235|| align=right|7,03|| align=right|3,586||MBA||12. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(102620)||1999 VX23|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,189|| align=right|6,28|| align=right|4,157||MBA||9. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(102621)||1999 VO25|| align=right|16,5|| align=right|2,689|| align=right|0,096|| align=right|1,20|| align=right|4,410||MBA||13. listopadu 1999||Saji||Saji
|-
|(102622)||1999 VR25|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,133|| align=right|5,24|| align=right|3,823||MBA||15. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(102623)||1999 VM26|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,124|| align=right|1,46|| align=right|4,098||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102624)||1999 VZ26|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,130|| align=right|11,89|| align=right|4,237||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102625)||1999 VX27|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,211|| align=right|5,00|| align=right|4,169||MBA||15. listopadu 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(102626)||1999 VY27|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,088|| align=right|15,62|| align=right|3,832||MBA||15. listopadu 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(102627)||1999 VZ27|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,134|| align=right|14,51|| align=right|5,414||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102628)||1999 VG28|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|5,73|| align=right|3,678||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102629)||1999 VQ28|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,209|| align=right|1,58|| align=right|3,782||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102630)||1999 VM30|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,231|| align=right|1,08|| align=right|3,659||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102631)||1999 VR31|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,082|| align=right|8,42|| align=right|4,589||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102632)||1999 VX32|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,172|| align=right|4,82|| align=right|3,568||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102633)||1999 VY33|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,222|| align=right|2,85|| align=right|3,635||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102634)||1999 VD34|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,239|| align=right|9,06|| align=right|4,671||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102635)||1999 VH34|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,220|| align=right|1,14|| align=right|3,632||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102636)||1999 VV37|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,223|| align=right|13,98|| align=right|4,122||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102637)||1999 VH38|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,236|| align=right|2,55|| align=right|4,437||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102638)||1999 VQ38|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,163|| align=right|2,80|| align=right|3,655||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102639)||1999 VV38|| align=right|15,3|| align=right|2,458|| align=right|0,148|| align=right|7,05|| align=right|3,854||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102640)||1999 VO39|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,119|| align=right|14,16|| align=right|4,418||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102641)||1999 VV39|| align=right|16,3|| align=right|2,584|| align=right|0,274|| align=right|4,01|| align=right|4,154||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102642)||1999 VY42|| align=right|14,7|| align=right|3,253|| align=right|0,082|| align=right|6,55|| align=right|5,868||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102643)||1999 VQ43|| align=right|16,0|| align=right|2,666|| align=right|0,257|| align=right|0,51|| align=right|4,352||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102644)||1999 VA44|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,116|| align=right|3,44|| align=right|3,648||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102645)||1999 VC44|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,159|| align=right|4,79|| align=right|3,461||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102646)||1999 VT46|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,064|| align=right|22,90|| align=right|4,062||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102647)||1999 VT47|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,245|| align=right|10,49|| align=right|4,050||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102648)||1999 VR48|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,046|| align=right|6,29|| align=right|3,736||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102649)||1999 VW48|| align=right|14,6|| align=right|2,986|| align=right|0,077|| align=right|10,45|| align=right|5,158||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102650)||1999 VM51|| align=right|16,1|| align=right|2,712|| align=right|0,181|| align=right|9,16|| align=right|4,466||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102651)||1999 VS51|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,170|| align=right|15,09|| align=right|4,079||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102652)||1999 VQ52|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,224|| align=right|7,05|| align=right|4,132||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102653)||1999 VG53|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|4,88|| align=right|4,217||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102654)||1999 VV53|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|5,07|| align=right|4,371||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102655)||1999 VV54|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,214|| align=right|2,96|| align=right|3,557||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102656)||1999 VY54|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,188|| align=right|0,93|| align=right|3,669||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102657)||1999 VZ54|| align=right|14,7|| align=right|2,964|| align=right|0,073|| align=right|11,25|| align=right|5,102||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102658)||1999 VK55|| align=right|16,5|| align=right|2,410|| align=right|0,153|| align=right|0,62|| align=right|3,740||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102659)||1999 VO55|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,195|| align=right|2,08|| align=right|3,328||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102660)||1999 VA56|| align=right|17,0|| align=right|2,250|| align=right|0,149|| align=right|5,22|| align=right|3,375||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102661)||1999 VX57|| align=right|16,7|| align=right|2,248|| align=right|0,188|| align=right|4,05|| align=right|3,370||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102662)||1999 VZ58|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,025|| align=right|10,16|| align=right|3,690||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102663)||1999 VA59|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,097|| align=right|3,07|| align=right|4,567||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102664)||1999 VB59|| align=right|16,3|| align=right|2,217|| align=right|0,106|| align=right|2,86|| align=right|3,300||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102665)||1999 VC59|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,221|| align=right|2,75|| align=right|3,774||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102666)||1999 VO60|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,141|| align=right|6,64|| align=right|3,717||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102667)||1999 VB62|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,158|| align=right|14,60|| align=right|3,699||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102668)||1999 VG62|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,109|| align=right|6,07|| align=right|3,844||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102669)||1999 VQ62|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,125|| align=right|3,23|| align=right|4,929||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102670)||1999 VT62|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,135|| align=right|11,08|| align=right|4,139||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102671)||1999 VW62|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,232|| align=right|8,25|| align=right|4,176||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102672)||1999 VY62|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,185|| align=right|13,78|| align=right|4,174||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102673)||1999 VZ63|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|6,95|| align=right|3,450||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102674)||1999 VA66|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,104|| align=right|4,30|| align=right|4,461||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102675)||1999 VM66|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,175|| align=right|2,38|| align=right|3,695||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102676)||1999 VC67|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,060|| align=right|4,37|| align=right|4,180||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102677)||1999 VJ68|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,207|| align=right|1,87|| align=right|3,809||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102678)||1999 VL68|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,198|| align=right|2,14|| align=right|3,727||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102679)||1999 VP68|| align=right|17,1|| align=right|2,199|| align=right|0,089|| align=right|3,93|| align=right|3,261||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102680)||1999 VQ68|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,201|| align=right|7,32|| align=right|3,401||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102681)||1999 VM69|| align=right|16,4|| align=right|2,655|| align=right|0,097|| align=right|1,19|| align=right|4,324||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102682)||1999 VQ69|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,178|| align=right|5,97|| align=right|3,484||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102683)||1999 VW69|| align=right|16,5|| align=right|2,160|| align=right|0,215|| align=right|2,72|| align=right|3,175||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102684)||1999 VG70|| align=right|16,5|| align=right|2,590|| align=right|0,249|| align=right|2,68|| align=right|4,169||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102685)||1999 VK70|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,109|| align=right|7,00|| align=right|3,642||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102686)||1999 VS70|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,074|| align=right|4,89|| align=right|3,343||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102687)||1999 VR71|| align=right|17,1|| align=right|2,320|| align=right|0,104|| align=right|3,05|| align=right|3,533||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102688)||1999 VK72|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,144|| align=right|4,39|| align=right|3,801||MBA||12. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(102689)||1999 VA73|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,191|| align=right|3,04|| align=right|3,618||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102690)||1999 VG73|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,878||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102691)||1999 VS73|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,102|| align=right|3,55|| align=right|3,626||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102692)||1999 VW73|| align=right|16,4|| align=right|2,446|| align=right|0,166|| align=right|2,27|| align=right|3,824||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102693)||1999 VL77|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,200|| align=right|2,59|| align=right|3,672||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102694)||1999 VO77|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,087|| align=right|8,88|| align=right|3,724||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102695)||1999 VP77|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,213|| align=right|2,67|| align=right|3,701||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102696)||1999 VA81|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,191|| align=right|3,97|| align=right|3,782||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102697)||1999 VE84|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,042|| align=right|7,84|| align=right|4,344||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102698)||1999 VL85|| align=right|13,7|| align=right|3,521|| align=right|0,058|| align=right|19,26|| align=right|6,606||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(102699)||1999 VH86|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,109|| align=right|5,66|| align=right|3,593||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102700)||1999 VR86|| align=right|16,7|| align=right|2,282|| align=right|0,187|| align=right|5,09|| align=right|3,446||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102701)||1999 VU86|| align=right|16,7|| align=right|2,555|| align=right|0,201|| align=right|14,30|| align=right|4,082||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102702)||1999 VY86|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,194|| align=right|12,77|| align=right|4,224||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102703)||1999 VE87|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,269|| align=right|24,32|| align=right|3,577||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102704)||1999 VO87|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,134|| align=right|14,42|| align=right|4,432||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102705)||1999 VM88|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,135|| align=right|5,42|| align=right|3,726||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102706)||1999 VT90|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,299|| align=right|4,90|| align=right|4,198||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102707)||1999 VA91|| align=right|16,9|| align=right|2,245|| align=right|0,181|| align=right|7,15|| align=right|3,364||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102708)||1999 VB91|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,132|| align=right|6,99|| align=right|4,128||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102709)||1999 VL91|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,050|| align=right|6,50|| align=right|4,386||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102710)||1999 VM91|| align=right|16,6|| align=right|2,453|| align=right|0,106|| align=right|5,27|| align=right|3,842||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102711)||1999 VE93|| align=right|16,3|| align=right|2,648|| align=right|0,211|| align=right|3,51|| align=right|4,308||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102712)||1999 VQ93|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,132|| align=right|1,62|| align=right|3,808||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102713)||1999 VT93|| align=right|15,5|| align=right|2,886|| align=right|0,105|| align=right|1,62|| align=right|4,901||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102714)||1999 VW93|| align=right|16,2|| align=right|2,191|| align=right|0,086|| align=right|4,27|| align=right|3,243||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102715)||1999 VZ93|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,035|| align=right|15,52|| align=right|4,099||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102716)||1999 VZ94|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,158|| align=right|4,41|| align=right|3,406||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102717)||1999 VO95|| align=right|17,0|| align=right|2,428|| align=right|0,184|| align=right|2,78|| align=right|3,782||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102718)||1999 VZ97|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,099|| align=right|3,89|| align=right|3,716||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102719)||1999 VR98|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,071|| align=right|7,89|| align=right|3,350||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102720)||1999 VW98|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,084|| align=right|6,94|| align=right|3,760||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102721)||1999 VZ98|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,102|| align=right|5,66|| align=right|3,815||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102722)||1999 VL99|| align=right|16,6|| align=right|2,709|| align=right|0,038|| align=right|1,86|| align=right|4,457||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102723)||1999 VM99|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,163|| align=right|3,39|| align=right|3,550||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102724)||1999 VP99|| align=right|16,3|| align=right|2,602|| align=right|0,211|| align=right|4,74|| align=right|4,197||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102725)||1999 VE100|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,153|| align=right|1,74|| align=right|3,815||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102726)||1999 VX100|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,201|| align=right|0,24|| align=right|3,821||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102727)||1999 VF101|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,034|| align=right|1,74|| align=right|4,142||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102728)||1999 VS101|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,063|| align=right|2,43|| align=right|4,316||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102729)||1999 VX101|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|2,51|| align=right|3,730||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102730)||1999 VE102|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,156|| align=right|14,16|| align=right|4,133||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102731)||1999 VJ102|| align=right|15,7|| align=right|3,012|| align=right|0,262|| align=right|1,14|| align=right|5,225||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102732)||1999 VV102|| align=right|17,4|| align=right|2,281|| align=right|0,124|| align=right|2,09|| align=right|3,444||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102733)||1999 VX103|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,050|| align=right|5,39|| align=right|3,722||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102734)||1999 VB104|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,039|| align=right|16,62|| align=right|5,405||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102735)||1999 VX104|| align=right|16,6|| align=right|2,451|| align=right|0,131|| align=right|2,62|| align=right|3,836||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102736)||1999 VE105|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,107|| align=right|5,41|| align=right|4,624||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102737)||1999 VW105|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,145|| align=right|5,62|| align=right|3,669||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102738)||1999 VM106|| align=right|16,6|| align=right|2,195|| align=right|0,186|| align=right|6,04|| align=right|3,252||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102739)||1999 VB107|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,099|| align=right|5,61|| align=right|3,669||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102740)||1999 VJ107|| align=right|15,1|| align=right|2,969|| align=right|0,086|| align=right|1,70|| align=right|5,115||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102741)||1999 VX109|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,219|| align=right|1,42|| align=right|3,591||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102742)||1999 VE111|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,234|| align=right|2,53|| align=right|3,718||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102743)||1999 VJ111|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|4,279||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102744)||1999 VO111|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,092|| align=right|13,48|| align=right|4,080||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102745)||1999 VZ111|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,131|| align=right|14,66|| align=right|4,252||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102746)||1999 VK113|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,119|| align=right|8,01|| align=right|3,607||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102747)||1999 VB116|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,139|| align=right|2,12|| align=right|4,017||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102748)||1999 VL117|| align=right|15,6|| align=right|3,233|| align=right|0,160|| align=right|1,76|| align=right|5,813||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102749)||1999 VY117|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,172|| align=right|13,09|| align=right|4,328||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102750)||1999 VO119|| align=right|16,1|| align=right|2,526|| align=right|0,046|| align=right|3,02|| align=right|4,014||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek